Eroica peut faire référence à :
L'Eroica, manifestation cyclotouristique.
Strade Bianche-Eroica Pro, une course cycliste italienne.
La Symphonie nº 3 de Ludwig van Beethoven dite « Eroica ».
Les Variations héroïques ou Variations « eroica » de Ludwig van Beethoven.
Eroïca, un film de Walter Kolm-Veltée sorti en 1949 sur la vie de Ludwig van Beethoven.
Eroica, un film de d'Andrzej Munk de 1958.
Notre dernier printemps (Eróika), un film de Michael Cacoyannis de 1960.